ERS pueden ser las siglas de:

 European Remote Sensing Satellite, satélite artificial de la Agencia Espacial Europea.
 Ejército de Resistencia del Señor, una organización armada en Uganda.
 Especificación de Requisitos Software, tarea del desarrollo de sistemas de la información.
 Earth Resources Satellite, una familia de satélites estadounidenses de los años 1960.

Acrónimos